Kriss oder Kriß ist der Familienname folgender Personen:

 Hryhorij Kriss (* 1940), sowjetischer Fechter
 Itai Kriss (* um 1980), israelischer Jazzflötist
 Lenz Kriss-Rettenbeck (1923–2005), deutscher Volkskundler und Museumsdirektor
 Rudolf Kriß (1903–1973), deutscher Volkskundler

KRISS steht für:
 KRISS USA, US-amerikanischer Waffenhersteller, siehe KRISS Vector

Siehe auch:
 Chris
 Cris
 Criss
 Gris
 Kris (Begriffsklärung)